Сале́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південь від Парижа, 75 км на південний захід від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 362,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Салеш на сайті французького Національного інституту географії
 Салеш на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Салеш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салеш на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Гаронна